Kurath ist der Familienname folgender Personen: 

 Dieter Kurath (1922–2013), US-amerikanischer Physiker
 Florian Kurath (* 1995), österreichischer Eishockeyspieler
 Hans Kurath (1891–1992), US-amerikanischer Sprachwissenschaftler
 Monika Kurath (* 1973), Schweizer Judoka
 Stefan Kurath (* 1976), Schweizer Architekt und Stadtplaner

Siehe auch:
 Kurat
 Kurrat